Ilya Trauberg (Ilya Zakharovich Trauberg) est un réalisateur et scénariste russe né à Odessa le  et mort à Berlin le . C'était le frère cadet de Leonid Trauberg.

Filmographie

Assistant réalisateur 
 1927 : Octobre : Dix jours qui secouèrent le monde (Oktyabr)

Réalisateur 
 1927 : Léningrad aujourd'hui - Documentaire
 1929 : L'Express bleu ou Le Train mongol (Goluboy ekspress)
 1932 : Nous travaillons pour vous (Dlya vas naydyotsya rabota)
 1934 : Chastnyy sluchay
 1935 ou 1936 : Un garçon mongol (Mongol Khüü ou Syn Mongolii)
 1938 : God devyatnadtsatyy
 1941 : My zhdem vas s pobedoy
 1941 : Kontsert-vals
 1942 : Boyevoy kinosbornik 11

Scénariste 
 1929 : L'Express bleu ou Le Train mongol (Goluboy ekspress)
 1932 : Nous travaillons pour vous (Dlya vas naydyotsya rabota)
 1934 : Chastnyy sluchay
 1938 : God devyatnadtsatyy
 1941 : Kontsert-vals

Lien externe 
 

Réalisateur russe
Scénariste russe de cinéma
Naissance en décembre 1905
Décès en décembre 1948
Naissance à Odessa
Décès à Berlin
Récipiendaire de l'ordre de la Guerre patriotique, 1re classe
Récipiendaire de l'ordre de la Guerre patriotique, 2e classe